Mistrzostwa Afryki w piłce siatkowej mężczyzn są organizowane przez Afrykańską Konfederację Piłki Siatkowej (CAVB). Obecnie są rozgrywane co dwa lata. Pierwsze odbyły się w 1967 roku.

Medaliści

Klasyfikacja medalowa

Zobacz też 
 Mistrzostwa Afryki w piłce siatkowej kobiet